Kawasaki (cidade) — Uma cidade do Japão localizada na prefeitura de Kanagawa.
 Kawasaki Heavy Industries — Uma indústria fabricante de equipamento de transporte.
Síndrome de Kawasaki — Uma doença rara que pode levar a complicações no coração.

Desambiguação